Линдстрём () — шведская фамилия. Известные носители:
 Линдстрём, Адольф Хенрик (1866—1939) — норвежский полярный путешественник.
 Линдстрём, Александр (род. 1989) — шведский и норвежский кёрлингист, тренер.
 Линдстрем, Александр Андреевич (1858—1920) — врач-дерматовенеролог, профессор Томского университета.
 Линдстрём, Арвид Мауриц (1849—1923) — шведский художник-пейзажист.
 Линдстрём, Вели-Матти (род. 1983) — финский прыгун с трамплина.
 Линдстрём, Вилли (род. 1951) — шведский хоккеист.
 Линдстрём, Густав (1829—1901) — шведский палеонтолог.
 Линдстрём, Густав (род. 1998) — шведский хоккеист.
 Линдстрём, Густав Адольф (известен как Кёсси Каатра; 1882—1928) — финский писатель, поэт и журналист.
 Линдстрём, Кристиан (род. 1989) — шведский кёрлингист.
 Линдстрём, Курт (род. 1940) — шведский хоккейный тренер.
 Линдстрём, Матиас (род. 1981) — финский футболист.
 Линдстрём, Маттиас (род. 1980) — шведский футболист.
 Линдстрём, Маттиас (род. 1991) — шведский хоккеист.
 Линдстрём, Мерете (род. 1963) — норвежская писательница.
 Линдстрём, Микко (род. 1976) — финский рок-музыкант.
 Линдстрём, Стефан (род. 1953) — финский футболист.
 Линдстрём, Туя (1950—2017) — шведский фотограф.
 Линдстрём, Фредрик (род. 1989) — шведский биатлонист.
 Линдстрём, Херберт (1886—1951) — шведский офицер полиции.
 Линдстрём, Эрик (1906—1974) — финский актёр шведского происхождения.
 Линдстрём, Юаким (род. 1983) — шведский хоккеист.

См. также 
 Lindström — финская компания, предоставляющая услуги аренды и обслуживания спецодежды и вестибюльных ковров в Европе и Азии.